IL eller Il kan syfta på:

 IL – den amerikanska delstaten Illinois
 IL-1 – ett cytokin, se Interleukin 1
 IL-2 – ett cytokin, se Interleukin 2
 IL-4 – ett cytokin, se Interleukin 4
 IL-12 – ett cytokin, se Interleukin 12
 IL – IATA:s kod för ett flygbolag från Sri Lanka, se Lankair
 IL – landskod för Israel
 IL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Israel
 IL – en professionell basebolliga International League
 IL – ett nationalkonservativt och kristdemokratiskt politiskt parti i Estland 1995-2006, se Isamaaliit
 IL – en svensk lag, se Inkomstskattelagen
 Il – beteckning på flygplan tillverkade av Iljusjin
 .il – nationell toppdomän för Israel
 -il – ett suffix, se Lista över suffix
 -il – en arabisk bestämd artikel, se al-